Georges Braque, (1882-1963) Franse kunstschilder
 Braque Saint-Germain, een hondenras